Regierung Anders Fogh Rasmussen steht für folgende Regierungen von Dänemark:

* Regierung Anders Fogh Rasmussen I, Regierung aus Venstre und Det Konservative Folkeparti (2001 bis 2005)
 Regierung Anders Fogh Rasmussen II, Regierung aus Venstre und Det Konservative Folkeparti (2005 bis 2007)
 Regierung Anders Fogh Rasmussen III, Regierung aus Venstre und Det Konservative Folkeparti (2007 bis 2009)